Transakva (višeznačna odrednica) ima više značenja:
 Transakva (Bolcano)
 Transakva